Mendel steht für:
 Mendel (Vorname), männlicher Vorname
 Mendel (Ket), Nebenfluss des Ket in Russland
 Mendelkamm, Gebirgszug in Südtirol und im Trentino
 Mendelpass, Pass zwischen Südtirol und dem Trentino in Italien

Benannt nach Gregor Mendel sind:

Mendel (Mondkrater)
Mendel (Marskrater)
 (3313) Mendel, Asteroid

Personen:
 Andreas Mendel (* 1982), deutscher Oboist
 Andrei Semjonowitsch Mendel (* 1995), russischer Fußballspieler
 Arthur Mendel (Maler) (1872–1945), rumänischer Maler
 Arthur Mendel (1905–1979), US-amerikanischer Chordirigent, Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Barry Mendel (* 1963), Filmproduzent
 Bruno Mendel (1897–1959), deutsch-kanadischer Mediziner, Biochemiker und Pharmazeut
 Christoph Mendel von Steinfels († 1508), Rechtsgelehrter und katholischer Geistlicher, erster Rektor der Universität Ingolstadt
 Emanuel Mendel (1839–1907), deutscher Neurologe und Psychiater sowie Politiker
 Felix Mendel (1862–1925), deutscher Mediziner
 Friedrich Mendel († 1351), deutscher Kaufmann 
 Georg Victor Mendel (1881–1942), deutscher Regisseur, Kameramann, Drehbuchautor, Filmkritiker und Szenenbildner
 Gideon Mendel (* 1959), Fotograf
 Gregor Mendel (1822–1884), altösterreichischer Mönch und Naturforscher („Mendelsche Regeln“)
 Gustave Mendel (1873–1938), Kurator der Ottomanischen Museen in Konstantinopel
 Heinrich Mendel († 1348), Nürnberger Kaufmann und Ratsherr 
 Heinrich von Mendel-Steinfels (1849–1902), preußischer Reichstagsabgeordneter und Landesökonom
 Henriette Mendel (Freiin von Wallersee) (1833–1891), deutsche Schauspielerin
 Hermann Mendel (1834–1876), deutscher Musikschriftsteller
 Ingo Mendel (* 1960), deutscher Basketballspieler
 J. Michael Mendel (1964–2019), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Jacqueline Sophie Mendel (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Johann Jakob Mendel (1809–1881), Schweizer Organist und Gesangslehrer deutscher Herkunft
 Jörg-Werner Mendel (* 1962), deutscher Jurist und amtierender Präsident des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA)
 Julija Mendel (* 1986), ukrainische Journalistin, Beamtin und Pressesprecherin des ukrainischen Präsidenten
 Lafayette B. Mendel (1872–1935), US-amerikanischer Biochemiker
 Martha Mendel (1907–1975), deutsche Sportlehrerin und Segelfliegerin
 Max Mendel (1872–1942), Senator im Hamburger Senat
 Meron Mendel (* 1976), israelischer Pädagoge und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank
 Moritz Heinrich Mendel (1779–1813), deutscher Arzt und Geburtshelfer
 Nate Mendel (* 1968; Nathan Gregor Mendel), US-amerikanischer Musiker
 Paul Michael Mendel (1873–1942), deutscher Bankier, Bankvorstand, Kunstsammler und -mäzen
 Rudolf Mendel (1907–1979), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses
 Wilhelm Mendel († 1425), Nürnberger Kaufmann und Ratsherr 

Siehe auch:
 Mendl